Мартин Шойбле (псевдоним — Роберт М. Зоннтаг; 7 декабря 1978 г., Лёррах, Германия) — немецкий писатель, редактор, политолог. Книги Мартина Шойбле были переведены на различные языки мира (русский, украинский, испанский, арабский, китайский).

Биография 
В школьные годы Мартин Шойбле начал сотрудничать с прессой на бесплатной основе, после выпуска некоторое время работал новостным редактором немецких газет. Окончил  при Свободном университете Берлина по специальности «политология». Во время учебы стажировался в Израиле и Палестине. Опубликовал два исследования о беженцах («Убежища, во имя Господне!») и неонацистских настроениях в Германии  («Изненавидеть») самиздатом. В 2007 году в соавторстве с израильским экономистом и дипломатом, Президентом Всемирного объединения уцелевших в Освенциме  вышла его первая книга в крупном издательстве — «История израильтян и палестинцев», в которой описывается ближневосточный конфликт глазами очевидцев.

В 2011 году защитил кандидатскую диссертацию на тему о полевых исследованиях джихадизма. Собранные материалы легли в основу его второй документальной работы — «Джихад: террористами не рождаются», где Шойбле анализирует биографии двоих современных подростков, выбравших путь джихада (немца и палестинца). Диссертация также вышла отдельным изданием. Впоследствии Шойбле опубликовал еще две научно-популярных книги на тему Ближнего Востока: «Ничейная территория. Пешком по Израилю и Палестине» (2013) и путеводитель по зоне ближневосточного конфликта в известной серии издательства «Пипер» «Инструкция по применению» (2016), некоторые тома которой переведены в том числе и на русский язык.

Под псевдонимом Роберт М. Зоннтаг опубликовал роман-антиутопию для подростков «Сканеры» (2013), в которой описывает цифровое общество 2030-х годов. В настоящее время по заказу издательства работает над продолжением романа (созданная в промежутке сайд-стори не была опубликована).

По приглашению издательства «КомпасГид» Мартин Шойбле дважды был гостем крупных московских книжных выставок-ярмарок в 2012 и 2013 годах. В начале 2015 года вновь прибыл в Россию по приглашению Немецкого культурного центра им. Гёте в Москве и выступил с чтениями в российской столице, а также в Перми и Уфе.

В апреле 2016 года Институт им. Гёте в рамках проекта «Литературные маяки» присудил автору творческую стипендию с пребыванием в резиденции в Москве продолжительностью один месяц.

В 2017 году опубликовал новый роман «Конченое государство», посвященный усилению националистических тенденций в немецкой политике. Часть действия происходит в африканских странах.

В 2018 году посетил Украину в связи с выходом романа «Сканеры» в переводе на украинский.

Произведения 
 «Rausgehasst» («Изненавидеть»). Документальная проза. Нордерштедт: BoD, 2001. ISBN 978-3-8311-2456-5
 «Asyl im Namen des Vaters» («Убежища, во имя Господне!»). Документальная проза. Нордерштедт: BoD, 2003. ISBN 978-3-8311-5000-7
 «Die Geschichte der Israelis und Palästinenser» («История израильтян и палестинцев»). Документальная проза (в соавторстве с  ). Мюнхен: Carl Hanser Verlag, 2007; Мюнхен: dtv, 2009. ISBN 978-3-423-62416-9
 «Dschihadisten. Feldforschung in den Milieus» («Джихадисты. Полевые исследования на местах событий»). Диссертация. Берлин: Hans Schiler Verlag, 2011. ISBN 978-3-89930-333-9
 «Джихад: террористами не рождаются» («Black Box Dschihad»). Документальная проза. Мюнхен: Carl Hanser Verlag, 2011; М.: КомпасГид, 2012. ISBN 978-3-446-23665-3
 «Zwischen den Grenzen. Zu Fuß durch Israel und Palästina» («Ничейная территория. Пешком по Израилю и Палестине»). Документальная проза. Мюнхен: Carl Hanser Verlag, 2013; Фрейбург: Herder Taschenbuch, 2014. ISBN 978-3-446-24142-8
 «Сканеры» («Die Scanner»). Антиутопия. Опубликована под псевдонимом Роберт М. Зоннтаг. Франкфурт: S. Fischer Verlag, 2013, Москва: КомпасГид, 2013. ISBN 978-5-905876-58-5
 «Gebrauchsanweisung für Israel und Palästina» («Израиль и Палестина: инструкция по применению»). Путеводитель. Мюнхен: Piper Verlag, 2016. ISBN 978-3-492-27667-2
 «Endland» («Конченое государство»). Роман. Мюнхен: Carl Hanser Verlag, 2017. ISBN 978-3-446-25702-3

Награды 
 2000 — Католическая премия для молодых журналистов
 2007 — книга «Die Geschichte der Israelis und Palästinenser» («История израильтян и палестинцев») вошла в число 7 лучших произведений для молодых читателей по версии программы «Deutschlandfunk».
 2007 — совместная премия «Радио Бремен» и газеты «Ди Цайт» «Рысь» за книгу «Die Geschichte der Israelis und Palästinenser» («История израильтян и палестинцев»).
 2008 — книга «Die Geschichte der Israelis und Palästinenser» («История израильтян и палестинцев») номинирована на австрийскую премию «Лучшая научная книга года».
 2011 — книга «Джихад: террористами не рождаются» вошла в число 7 лучших произведений для молодых читателей по версии программы «Deutschlandfunk».
 2012 — книга «Джихад: террористами не рождаются» вошла в список рекомендованной литературы Евангелистской литературной премии.
 2013 — книга «Сканеры» вошла в число 7 лучших произведений для молодых читателей по версии программы «Deutschlandfunk».
 2013 — премия Экономического клуба Литературного дома Штутгарта за книгу «Сканеры».
 2014 — книга «Сканеры» вошла в каталог «100 лучших новых книг для детей и подростков», подготовленный Центральной городской детской библиотекой имени А.П. Гайдара.
 2014 — книга «Сканеры» награждена знаком «Нравится детям Ленинградской области».
 2018 — роман «Конченое государство» номинирован на Премию им. Гансйорга Мартина за лучший криминальный роман года для молодого читателя.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Мартина Шойбле
 Интервью с Мартином Шойбле на телеканале «3-Sat» (нем.)
 Статья Мартина Шойбле на портале Федерального агентства политического образования Германии «Израиль — 1950-е годы и Суэцкая война» (фрагмент книги «История израильтян и палестинцев») (нем.)
 «Других и другое. Главный редактор "Медведя" — о волонтерах и героях джихада». Интервью с Мартином Шойбле (18.07.2012)
 «В отличие от России, в Германии нет законов, защищающих детей...». Интервью журналу «Большой город» (03.12.2013)
 «Джихад, Google Glass и электронные книги». Интервью информационно-аналитическому проекту «Русская планета» (08.12.2013)
 Авторские чтения и литературные встречи с писателем Мартином Шойбле в рамках Года немецкого языка и литературы в России 2014-2015
 Встреча с Мартином Шойбле в Литературном институте имени А.М. Горького, Москва (10.02.2015)
 «В краевой библиотеке им. А.М. Горького состоится презентация романа "Сканеры"». Информация на сайте Пермской торгово-промышленной палаты (10.02.2015)
 Встречи с Мартином Шойбле и переводчицей Татьяной Зборовской в Уфе. Портал «Культурный мир Башкортостана» (10.02.2015)
 Программа визита Мартина Шойбле в Уфу на портале Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан (16.02.2015)
 Информация о выступлении Мартина Шойбле на портале Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан (17.02.2015)
 Выступление Мартина Шойбле в Башкирской государственной академии управления и государственной службы при Президенте Республики Башкортостан (17.02.2015)
 Заметка о посещении Мартином Шойбле Уфы в башкирском региональном приложении к газете «Аргументы и факты» (10.02.2015)
 «Важно ответить детям на все вопросы...». Интервью интернет-изданию «Папмамбук» (01.10.2015)

Писатели Германии
Лауреаты литературных премий
Писатели по алфавиту
Писатели XXI века